A 2012-es WTCC brazil nagydíj volt a 2012-es túraautó-világbajnokság nyolcadik fordulója. 2012. július 22-én rendezték meg a Autódromo Internacional de Curitiba-n, Curitibában.

Időmérő 

 Y – Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y – Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y – Yokohama bajnokság

További információk 
Hivatalos végeredmény

Brazil
Autóversenyzés Brazíliában